Border Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Border Mountain (Idaho)
 Border Mountain (Kalifornien)